HMS Ocean ist ein in der Royal Navy gebräuchlicher Traditionsname, den bislang sechs Schiffe trugen. Er geht zurück auf ein 1759 erbeutetes französisches Schiff namens Océan. Die Briten studierten deren Konstruktionsmerkmale, der Zustand des erbeuteten Schiffes ließ keine weitere Verwendung zu.

 
 Die erste HMS Ocean (1761) der Royal Navy war ein 90-Kanonen-Linienschiff der Sandwich-Klasse, das 1761 vom Stapel lief und 1793 gestrichen wurde.

 Die zweite HMS Ocean (1805) war ein 98-Kanonen-Linienschiff, das 1795 vom Stapel lief, in den Napoleonischen Kriegen eingesetzt wurde und später zu einem 110-Kanonen-Linienschiff 1. Klasse umgebaut wurde. 1841 wurde es Hafenschiff in Sheerness und erst 1875 abgebrochen.

 Die dritte HMS Ocean (1863), als hölzernes Schraubenschiff in Auftrag gegeben, lief 1863 als Panzerfregatte der Prince Consort-Klasse vom Stapel. Sie diente als Flaggschiff auf der China Station der Royal Navy und wurde nach einer aktiven Dienstzeit von sechs Jahren 1872 außer Dienst gestellt und bis zum Abbruch 1882 nicht wieder eingesetzt.

 
 Die vierte HMS Ocean (1898), ein 1898 von Stapel gelaufenes Linienschiff der Canopus-Klasse, das 1915 nach Minentreffer in den Dardanellen sank.

 Die fünfte HMS Ocean (R68) war ein 1945 fertiggestellter Flugzeugträger der Colossus-Klasse, auf dem 1945 erstmals ein Düsenflugzeug landete und startete, der 1956 in der Suezkrise als Hubschrauberträger eingesetzt wurde und 1962 abgebrochen wurde.

 
 Die sechste HMS Ocean (L12) ist ein Landungsschiff zur amphibischen Kriegsführung das als Hubschrauber- und Flugzeugträger genutzt wird und 1995 vom Stapel lief.

Ocean